U računarstvu, usmereni aciklički graf reči je strktura podataka koja predstavlja niz sufiksa stringa. Kao što i ime kaže ima formu usmerenog acikličkog grafa.

Literatura 
 .
 .
 
 

Структуре података